tekst w teorii literatury – wypowiedź stanowiąca zamkniętą całość z punktu widzenia treści, często utrwalona graficznie. 
 tekst w tekstologii – utrwalony (najczęściej w postaci pisemnej) ciąg znaków językowych, przyjmowany jako niezmienny i niemogący podlegać przemianom w procesie komunikacji językowej.
 tekst w semiotyce – każdy wytwór kultury (tekst kultury) stanowiący całość uporządkowaną według określonych reguł, np. dzieło sztuki, ubiór, zachowanie realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy.
 tekst w językoznawstwie strukturalistycznym – przedmiot konkretny służący do przekazywania informacji na bazie rozumianego abstrakcyjnie języka; także fizyczny wytwór sytuacji komunikacyjnej.
 tekst w muzyce – słowa utworu muzycznego, np. piosenki lub arii.
 tekst spójny – koherentna (np. pod względem semantycznym lub formalnym) struktura języka naturalnego.

Zobacz też 
 tekst prawny
 tekst jednolity
 tekst jawny
 tekst poboczny dramatu
 tekst autentyczny
 tekst krytyczny
 tekstologia
 tekstowy typ danych